Наплыв может означать:
 Наплыв — часть крыла самолёта.
 Наплыв — тип монтажного перехода.
 Наплыв — элемент шрифта.